Нуаре (, ) — фамилия.

Известные носители:

 Нуаре, Людвиг (1829—1889) — немецкий философ, педагог и писатель.
  (1895—1976) — французский генерал.
 Нуаре, Филипп (1930—2006) — французский актёр театра и кино.